Maksim Tsvetkov (biatleet), Russisch biatleet
 Maksim Tsvetkov (rally), Russisch rallypiloot
 Maksim Tsvetkov (ijshockeyer), Russisch ijshockeyer